

Muškarci 
Osvajači olimpijskih medalja u atletskoj disciplini bacanje kugle prikazani su u sljedećoj tablici, a rezultati iskazani u metrima:

Žene 
Osvajači olimpijskih medalja u atletskoj disciplini bacanje kugle prikazani su u sljedećoj tablici:

Kugla
Bacanje kugle